Griveaudia är ett släkte av fjärilar. Griveaudia ingår i familjen Callidulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Griveaudia